Die Orange Ekstraklasa 2005/06 war die 72. Auflage der höchsten polnischen Spielklasse im Fußball. Sie fand vom 24. Juli 2005 bis zum 13. Mai 2006 statt. Legia Warschau wurde zum fünften Mal polnischer Meister.

Aus der 2. Liga 2004/05 waren drei Klubs aufgestiegen: Korona Kielce, GKS Bełchatów und Arka Gdynia, welche den Absteiger GKS Katowice ersetzten.

Zu dieser Konstellation kam es, da die Ligagröße von 14 auf nun 16 Vereine vergrößert wurde. Odra Wodzisław musste in der Relegation antreten und setzte sich gegen Widzew Łódź durch.

Teilnehmer 

An der Ekstraklasa 2005/06 nahmen folgende 16 Mannschaften teil:

Entscheidungen 
Polnischer Meister 2005/06 wurde Legia Warschau, Vizemeister wurde Wisła Krakau. Durch den Pokalsieg konnte sich Wisła Płock für den UEFA-Pokal qualifizieren, Amica Wronki nahm als Tabellenvierter am Intertoto Cup teil.

Aus der Orange Ekstraklasa 2005/06 qualifizierte sich der polnische Meister für die zweite Qualifikationsrunde zur UEFA Champions League 2006/07. Im UEFA-Pokal 2006/07 startet der Tabellenzweite (zweite Qualifikationsrunde) sowie der Pokalsieger (zweite Runde). Der Tabellendritte tritt in der ersten Qualifikationsrunde an, während im UEFA Intertoto Cup 2006 der Tabellenvierte antritt.

Als erster Absteiger stand Lech Posen fest, die durch Lizenzentzug automatisch aus der Ekstraklasa abgestiegen sind. Durch die Fusion mit Amica Wronki konnte der Verein den Verbleib in der Ekstraklasa realisieren. Als erster sportlicher Absteiger stand Polonia Warschau fest, während Arka Gdynia die Relegation antreten musste, in der man sich gegen Jagiellonia Białystok durchsetzen konnte.

Abschlusstabelle

Kreuztabelle

Relegation 
Die beiden Relegationsspiele zwischen dem Vierzehnten der Ekstraklasa und dem Dritten der 1. Liga wurden am 15. Juni 2006 und am 18. Juni 2006 ausgetragen.

|-
| colspan="5"| Damit blieb die Arka Gdynia in der Ekstraklasa.
|}

Torschützenliste

Weblinks 
 Tabelle mit wichtigen Daten auf 90minut.pl (polnisch)

Einzelnachweise 

2005
Fußballsaison 2005/06